Алекса́ндр Алекса́ндрович Богомо́лов:
 Богомолов, Александр Александрович (род. 1983) — российский профессиональный теннисист, до 2011 года выступал под флагом США.
 Богомолов, Александр Александрович (1929—1977) — Герой Социалистического Труда.